Terra Alta puede hacer referencia a:

 La comarca de Terra Alta situada en la provincia de Tarragona (España); 
 Terra Alta, una región en la provincia de Tarragona dedicada a la producción de vino blanco; 
 Torre Terra Alta, un edificio residencial en Escalón, suburbio de San Salvador; o
 Vía verde de la Terra Alta, una vía verde en torno al parque natural Puertos de Tortosa-Beceite, España.
Terra Alta, una novela de Javier Cercas, que recibió el Premio Planeta en 2019.